Marco Sala (1886-), est un footballeur italien.
 Marco Sala (né en 1999), est un footballeur italien.